Pacollo bezeichnet:
 Pacollo (Coroico), Ortschaft im Municipio Coroico, Bolivien
 Pacollo (Ichoca), Ortschaft im Municipio Ichoca, Bolivien